G77 peut faire référence à :
 Groupe des 77, une coalition de pays en développement ;
 HMS Penn (G77), un destroyer de la Royal Navy ;
 Mali-G77, un processeur graphique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Sigle de 3 caractères